Taufkirchen kan henvise til:

 Tyskland
 Taufkirchen (München), kommune i Landkreis München, Bayern
 Taufkirchen (Vils), kommune i Landkreis Erding, Bayern
 Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), kommune i Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Taufkirchen (Falkenberg), bydel i kommunen Falkenberg i Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Østrig
 Taufkirchen an der Pram, kommune i Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Taufkirchen an der Trattnach, kommune i Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich